

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
8 reti

  Serge Gnabry

  Georginio Wijnaldum

6 reti
  Memphis Depay (1 rigore)

4 reti
  Leon Goretzka

3 reti

  İlkay Gündoğan (1 rigore)
  Toni Kroos (1 rigore)

  Marco Reus
  Leroy Sané

  Josh Magennis

2 reti

  Timo Werner

  Ryan Babel

1 rete

  Stanislaŭ Drahun
  Mikita Navumaŭ
  Maksim Skavyš
  Ihar Stasevič
  Erik Sorga
  Konstantin Vassiljev
  Julian Brandt
  Matthias Ginter

  Marcel Halstenberg
  Nico Schulz
  Steven Davis (1 rigore)
  Jonny Evans
  Niall McGinn
  Michael Smith
  Paddy McNair
  Conor Washington

  Nathan Aké
  Myron Boadu
  Virgil van Dijk
  Frenkie de Jong
  Luuk de Jong
  Matthijs de Ligt
  Donyell Malen

1 autogol
  Jonathan Tah (pro Paesi Bassi)

 Q